Phaidrosz (szónok): Platón barátja
Phaidrosz (dialógus): Platón műve
Phaidrosz (filozófus): Kr. e. 1. századi filozófus

Lásd még:
Phaedrus (görögül Phaidrosz) római meseíró